Субъе́кт (от  «подлежащее»):
 Субъект в грамматике — подлежащее, семантическая категория со значением производителя действия или носителя состояния.
 Субъект в логике — подлежащее суждения, предмет, о котором что-либо утверждается или отрицается.
 Субъект в психологии — активное самосознающее начало душевной жизни, которое противопоставляет себя внешнему миру и своим собственным состояниям, рассматривая их как объект.
 Субъект в философии — носитель действия, тот, кто (или то, что) познаёт, мыслит или действует, в отличие от объекта (как того, на что направлены мысль или действие субъекта).
 Субъект в экономике — участник экономических отношений: производства, распределения, обмена и потребления экономических благ.
 Субъект в религии — Бог, либо человек (душа человека).
 Субъект —  нетерминологическое значение (просторечие) человек вообще (часто с отрицательной характеристикой, например «подозрительный, странный субъект»).

См. также 
 Субъект доступа
 Субъект права
 Субъект преступления
 Субъект управления
 Субъекты Российской Федерации
 Объект